Ein el-Jilue (en árabe عين الحلوة; "Pozo de agua dulce") es el nombre del mayor campo de refugiados palestinos en Líbano. 

En el local que se encuentra en las afueras de Sidón, viven 70 mil personas. Debido a que las fuerzas militares y la policía libanesa no pueden entrar al campo, Ein el-Jilue es conocido como una "zona sin leyes" y las cuadrillas criminales o de militantes controlan el campo.

Historia 
Ain el-Hilweh fue fundado en 1948 luego del Nakba o éxodo palestino tras la derrota de los estados árabes en la Guerra árabe-israelí de 1948, por refugiados del norte del Mandato Británico de Palestina que huyeron antes de la guerra a causa de las llamadas de los estados árabes, o de las luchas entre aquellos estados y los israelíes. Durante las décadas siguientes, Ein el-Jilue fue un punto de conflicto entre las fuerzas opuestas de la política libanesa. Los palestinos apoyaron la idea del panarabismo, un movimiento que se opuso a la independencia de Líbano, y por lo tanto al gobierno mezclado de cristianos, musulmanes, drusos, y demás grupos étnicos/religiosos.

1982 
Durante la Operación Paz por Galilea las Fuerzas de Defensa de Israel desembarcaron al norte de Sidon, y la aeronáutica israelí bombardeó Ein el-Jilue, causando heridos en la población civil. Fueron largos enfrentamientos en el campo, que terminaron en una resistencia desesperada en una mezquita que el IDF detonó. Según la versión israelí Gil'ad Be'eri: 

"Los campos de refugiados fueron reforzados con carboneras y puestos de tiro. La defensa palestina en Ein el-Jilue y demás campos de refugiados se basó en armas antitanques portátiles como la granada propulsada (RPG-7), y el IDF no estaba preparado para aquel tipo de guerra, porque había sobre todo fuerzas blindadas que estaban preparadas para luchar en áreas abiertas. La zona urbana impidió utilizar armas de largo alcance, lo que creó una igualdad entre el tanque y las RPG (que frecuentemente son escogidas por jóvenes de 14), las que aumentaron el número de heridos israelíes. La resistencia interrumpió el avance rápido planeado por Beirut, y tomó ocho días que la resistencia fuese aplastada en Ein el-Jilue. El método utilizado por el ejército fue exhortar con un altavoz a la población civil a huir, buscar en las casas una tras otra, cercar los puestos de resistencia activa que restaban, y dominarlos con fuego aplastante."</blockquote>

Golpe de Fatah-1990 

En los años 1980s la mayoría de los campos de refugiados en Líbano fueron dominadas por grupos pro-sirianos. En los últimos años de la década, miembros del movimiento Fatah de Yasser Arafat, fueron expulsados de otros campos y trasladados a Ein el-Jilue. Después de tres días de luchas con militantes de la Organización de Abu Nidal, los fatahistas triunfaron y dominaron en Ein el-Jilue. Pero en 1993 un grupo bajo el comando del Coronel Mounir Makda, llamado Brigada 13 del Septiembre Negro, con el apoyo de Hezbolá establecieron control sobre los fatahistas moderados en el campo. En 1998, cuando la Autoridad Nacional Palestina comenzó a financiar el campo, Makda se reunió con Fatah. Una corte libanesa condenó al jefe de Fatah en Líbano, Sultan Abu al-Aynan, por la "formación de una cuadrilla armada" y le dio una sentencia de muerte.

2003-Fatah contra los islamistas 
En Ein el-Jilue se ha desarrollado un grupo extremo islamista llamado Osbat al-Núr. El 17 de mayo de 2003 el jefe de Osbat al-Núr, Abdullah Shraidi, fue herido en un tiroteo donde asesinaron a un guardaespaldas y un transeúnte, después un entierro por un fatahista y relativo de Shraidi que ha asesinado por una persona no conocida. Unos 200 guerreros de ON atacaron las oficinas de Fatah. 8 personas fueron asesinadas, con 25 heridos, en luchas que cerraron las escuelas y tiendas del campamento, de la que huyeron cientos de ciudadanos. Demás dos meses ha muerto Shraidi de sus heridos, y Fatah acordó un cese el fuego cuando falló al derrotar a los fundamentalistas en el campo.

Detenciones de 2005 
Cuatro miembros del Partido de Liberación Islámica fueron detenidos en julio de 2005 en el Campo de Refugiados Ein el-Jilue. Las autoridades libanesas declararon que el grupo tenía conexiones con Siria y participaba en atentados terroristas en varios países árabes. Fuentes palestinas dijeron que fue un paso para desarmar sus facciones, de acuerdo a los mandatos de la Resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-israelí, sección Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Referencias 

Sociedad de Palestina
Refugiados
Localidades del Líbano